Черво́на Ба́лка —  село в Україні, у Миргородському районі Полтавської області. Населення становить 21 осіб. Орган місцевого самоврядування — Гирявоісковецька сільська рада.

Географія 
Село Червона Балка примикає до села Зірка та знаходиться на відстані 1 км від села Веселе.

Посилання 
 Погода в селі Червона Балка 

Села Полтавської області
Населені пункти Миргородського району